Autoroute A7 – autostrada belga
 Autoroute A7 – autostrada francese
 Autoroute A7 – autostrada del Lussemburgo